Булгари може да се отнася до:
 Булгари – модна империя, основана от Сотир Булгарис от Тесалия
 Булгари – малък остров от архипелага Циклади, до о. Куфониси
 Булгари – село в Трансилвания

Източници